Senne steht für:

 Alpweide im süddeutschen Raum, siehe Senn
 Senne, Landschaft in Nordrhein-Westfalen
 Senne (Bielefeld) (früher Senne I), Stadtbezirk von Bielefeld
 Sennestadt (früher Senne II), Stadtbezirk von Bielefeld
 Senne, früherer Name von Lipperreihe, Stadtteil von Oerlinghausen
 Senne (Dijle) (auch Zenne), Fluss zur Dijle in Belgien
 Senne (Volta), Fluss zum Volta-Stausee in Ghana
 Sennerei, Bewirtschaftungsbetrieb der Sennwirtschaft

Senne ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Senne (1934–2022), deutscher Moderator und Entertainer
 Walter Senne (1924–2009), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Wilhelm Senne (1894–1956), deutscher Politiker (SPD), MdL Schaumburg-Lippe

Siehe auch:
 Senn
 Senné
 Sennes
 Sene
 Untere Senne